{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = New Zealand Men's Curling Championship 2018
|год                = 2018
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 6—8 июля 2018
|посещаемость       = 
|победитель         = Шон Бекер
|победители         = 
|титул              = 12
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Шон Бекер
|третий             = Скотт Бекер
|второй             = Уоррен Добсон
|первый             = Хэмиш Уокер
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Питер де Бур
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Бретт Саргон
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 6 по 8 июля 2018 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер как скип стал чемпионом среди мужчин в 12-й раз, а как игрок — в 15-й), победившая в финале команду скипа Питера де Бура. Бронзовые медали завоевала команда скипа Бретта Саргона.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2018.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: лучшая команда проходит напрямую в финал, вторая и третья — встречаются в полуфинале.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

(в источнике в турнирных таблицах команда, скипом которой — в «итогах чемпионата» — указан Бретт Саргон, обозначена как «Anton Hood»; где-то несостыковка; здесь эта команда указана как «Бретт Саргон»)

Плей-офф 

Матч за 4-е место. 8 июля, 8:30

За 1—3 места

Полуфинал. 8 июля, 8:30

Финал. 8 июля, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Новой Зеландии в 2018 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2018 года